Баррик (от  — бочка;  — винная бочка):
 баррик — дубовая бочка для вызревания белого или красного вина;
 «французский баррель» — старинная французская мера объема вина.

Отсюда происходит французское слово «баррикада».